Lissa kan henvise til: 

 Lissa, kunstnernavn for Lissa Ladefoged Sørensen
 Lissa, det italienske navn for øen Vis i Adriaterhavet
 Lissa (skib, 1871), et krigsskib i Østrig-Ungarns marine
 Lissa, det tyske navn for byen Leszno i det vestlige Polen

Se også 
 Slaget ved Lissa